Sainte-Trophime bezeichnet römisch-katholische Kirchen, die dem hl. Trophimus geweiht wurden. Dazu gehören:
 St-Trophime (Arles), romanische Abteikirche in Arles
 St-Trophime (Eschau), romanische Kirche in Eschau